Sesil Karatančeva era la detentrice del titolo, ma ha perso nel 1º turno contro Shelby Rogers.

Il singolare del torneo di tennis Goldwater Women's Tennis Classic 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Madison Keys che ha battuto in finale Maria Sanchez 6–3, 7–6(7–1).

Teste di serie 

  Camila Giorgi (quarti di finale)
  Sesil Karatančeva (primo turno)
  Melanie Oudin (primo turno)
  Michelle Larcher de Brito (quarti di finale)

 Mirjana Lučić (quarti di finale)
 Alexa Glatch (primo turno)
 Mallory Burdette (primo turno)
 Maria Sanchez (finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Goldwater Women's Tennis Classic 2012